Torf-Segge ist der Name zweier Sauergrasgewächse (Cyperaceae):
 Schlenken-Segge (Carex heleonastes)
 Davalls Segge (Carex davalliana)